O Renaissance é um clube de futebol do Chade com sede em N'Djamena.  O clube venceu a Premier League do Chade 7 vezes, a última vez em 2007.

História
O clube foi fundado em 1954

Títulos

Desempenho nas competições da CAF
 
Liga dos Campeões da CAF

1990 - Rodada Preliminar
2005 - Rodada Preliminar
2006 - Rodada Preliminar
2007 - Rodada Preliminar

Copa das Confederações da CAF

2012 - Primeira Rodada
2016 - Primeira Rodada
2020-21 - Primeira Rodada

Recopa Africana

1991 - Primeira Rodada
1994 - desistiu na primeira rodada
1997 - Primeira Rodada
1999 - Primeira Rodada

Ligações externas 

Clubes de futebol fundados em 1954
Clubes de futebol do Chade